VE steht für:
 VE Nervenkampfstoff
 Venezuela, als Landescode nach ISO 3166
 den IATA-Code der venezolanischen Fluggesellschaft Avensa
 Vakarų ekspresas, eine Tageszeitung in der litauischen Hafenstadt Klaipėda
 Vattenfall Europe
 Vehicle Equipment Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 Verdeckter Ermittler
 Verpackungseinheit
 Verpflichtungserklärung
 Verpflichtungsermächtigung
 Verwaltungseinheit
 Verwitterungsgrad „entfestigt“
 Vinylesterharz
 volkseigen, vor allem in der DDR
 VEB – Volkseigener Betrieb
 VEG – Volkseigenes Gut
 VEK oder VE Kombinat
 Volkseinkommen
 Volksempfänger
 Vollentsalztes Wasser
 Société genevoise des chemins de fer à voie étroite, eine ehemalige Bahngesellschaft im Schweizer Kanton Genf
 in der medizinischen Dokumentation:
 Vakuumextraktion
 Vasektomie
 Vorerkrankung(en)
 ventrikuläre Extrasystole(n) (auch als VES abgekürzt)
 Indien nach dem ICAO-Code

VE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Venezia (deutsch: Venedig)
 Mazedonien: Veles
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Exportkennzeichen (zweite Buchstabengruppe)

Ve steht für:
 Vé, einen Gott der nordischen Mythologie
 Ve (arabischer Buchstabe), den arabischen Buchstaben  aus dem Jawi- und Sorrani-kurdischen Alphabet
 Ve (Buchstabe in Turksprachen), den arabischen Buchstaben  aus den Alphabeten mehrere zentralasiatischer Turksprachen

ve steht für:
 Tshivenda (ISO-639-1-Code), Bantusprache in der Republik Südafrika
 .ve, die Top-Level-Domain von Venezuela

vE steht für:
 vorsichtige Einfahrt

Siehe auch:

VE